Özkan (prononcé ) est un nom de famille turc (l'un des plus courants en Turquie) signifiant « pur sang, sang noble ». Il est porté notamment par :

 Aygül Özkan (né en 1971), femme politique allemande d'origine turque ;
 Ebru Özkan (né en 1978), actrice et mannequin turque ;
 Hüseyin Özkan (né en 1972), judoka turc ;
 Serdar Özkan (né en 1987), footballeur turc ;
 Sibel Özkan (né en 1988), haltérophile turque ;
 Sinan Özkan (né en 1986), joueur de football franco-turc ;
 Talip Özkan (1939–2010), musicien traditionnel turc.

Notes et références 

Homonymie de patronyme turc